Inalugartuut bezeichnet:
 Inalugartuut (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Inalugartuut (Bucht) (auch Inalugartuut Iluat), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland